

Codici 
 Z4 – codice vettore IATA di Zoom Airlines

Informatica 
 .z4 – estensione file Z-code per Z-machine
 Z4 – computer di Konrad Zuse

Altro 
 Z4 Richard Beitzen – cacciatorpediniere tedesco della classe Zerstörer 1934
 BMW Z4 – automobile della BMW